Краткая хроника Австрии — несколько исторических источников, описывающих события в средневековой Австрии:
 Краткая хроника Австрии — описаны события 1018—1278/1279 годов
 Краткая хроника Австрии неизвестного автора — описаны события 906—1273 годов
 Краткая хроника Австрии мелькского анонима — описаны события 1438—1464 годов
 Краткая хроника Австрии тегернзейского анонима — описаны события 1359—1496 годов